Эколог:
 Эколог — деятель (научный сотрудник) в области экологии.
  — киргизский футбольный клуб из города Бишкек.

  — городской стадион в Тетово, Северная Македония.